Ахоэиту (Aho'eitu) — в тонганской мифологии сын бога Тангалоа Эитуматупуа и смертной женщины по имени Илахева Ваэпопуа. Стал первым представителем королевской династии туи-тонга примерно в начале X века, свергнув с престола прежнего правителя с тем же именем, но не божественного происхождения.

 Путешествие на небо 
Будучи маленьким, Ахоэиту однажды спросил у своей матери, которая была простой женщиной, об отце. Она ответила Ахоэиту, что его отец был богом, который живёт на небе. Когда ребёнок подрос, он решил найти отца. Мать отвела его к огромному казаурину. Вскарабкавшись по нему, Ахоэиту нашёл отца, который ловил голубей. Эитуматупуа пригласил сына в свой дом поесть и выпить каву. Впоследствии он отправил Ахоэиту к другим своим сыновьям, которые жили на небе. Но когда они узнали, что Ахоэиту тоже сын Эитуматупуа, заревновали, разорвали его на куски и съели всего, кроме головы, которую бросили на растение тои, которое с тех пор стало ядовитым.

Спустя некоторое время Эитуматупуа послал жену за Ахоэиту, но она вернулась без него. Отец отправился к сыновьям и, поняв, что случилось что-то плохое, начал щекотать им горло, вызвав таким образом рвоту. Найдя все части Ахоэиту, кроме головы, он отправил посланника искать его голову и кости. Всё это было сложено в одну чашу. Затем Эитуматупуа вылил в неё воду и бросил целительные листья малайского яблока. Спустя несколько дней, у этой чаши, которая была выставлена у дома, сидел живой Ахоэиту.

После этого Эитуматупуа наказал своих сыновей тем, что им было велено жить на небе и запрещено спускаться на землю, а Ахоэиту был назначен королём Тонга. Однако через некоторое время братья раскаялись и попросили отца отпустить их с младшим братом. Эитуматупуа простил сыновей, но разрешил им стать только слугами Ахоэиту.

 Королевская родословная 
Старшими братьями Ахоэиту были:
 Талафале. Носил титулы туи-фалеуа (в переводе с тонганского языка «королём второго дома»), а также туи-пелехаке.
 Матакехе. Он и его другие братья должны были защищать туи-тонга.
 Малиэпо.
 Туи Лолоко.
 Туи Фолаха.

Имя Ахоэиту в течение многих столетий используется другими представителями королевской династии, например, членом тонганской королевской семьи Тупоутоа Лавака (Ахоэиту Унуакиотонга Тукуахо).

 Литература 
 R.D. Craig, Dictionary of Polynesian Mythology (Greenwood Press: New York, 1989), 2-3; 
 N. Rutherford, Friendly Islands: History of Tonga (Oxford University Press: Oxford, 1977), 27-8.
 E.W. Gifford; Tongan myths and tales'', BPB Bulletin 8'''; 1924

Ссылки 
 'Aho'eitu the first Tu'i Tonga

Вожди Тонги
Тонганская мифология
История Тонги
Правители X века
Туи-тонга